Владимир Иосифович Шейхетов — российский инженер, специалист в области техники видеозаписи, лауреат Государственной премии СССР.

Родился 22.04.1938 в Новосибирске.

После окончания Новосибирского электротехнического института (1960) работал на НЗТМ: инженер, с 1963 г. начальник СКТБ для организации серийного производства аппаратуры видеозаписи. Под его руководством (главный конструктор) создан ВМ «Кадр-ЗПМ».

В последующем возглавлял различные подразделения завода. С 1989 г. директор ЦКБ видеозаписи «Кадр».

Лауреат Государственной премии СССР (1982) — за разработку комплекса нового (третьего) поколения современной типовой аппаратуры цветного телевидения, промышленное освоение его для оснащения телецентров страны и создание базы для многопрограммного телевизионного вещания из Москвы.

Источники 
 http://millionsbooks.org/book_158_glava_80_11.2._Kratkie_biograficheskie_.html
 Энциклопедия: Новосибирск. Владимир Александрович Ламин. Новосибирское книжное изд-во, 2003 — Всего страниц: 1071
 фото http://www.tvmuseum.ru/attach.asp?a_no=10201